Седакова — женская форма русской фамили Седаков.

Известные носители 
 Седакова, Ирина Александровна (род. 1955) — российский лингвист-болгарист, профессор РГГУ.
 
 Седакова, Светлана Васильевна (род. 1974) — российская футболистка и тренер.

См. также 
 Седокова, Анна Владимировна (род. 1982) — украинская поп-певица, актриса, теле- и радиоведущая.